Street Fighter Zero 2 (también llamado Street Fighter Alpha: Generations) es un OVA publicado en 2005, producido por Studio A.P.P.P. y distribuido por Manga Entertainment. Está basado en el videojuego Street Fighter Alpha creado por Capcom. La película se produjo específicamente para el mercado de habla inglesa y nunca ha sido distribuido en Japón. En España la película fue licenciada por Selecta Visión.

Referencias

Enlaces externos 

 Street Fighter Alpha: Generations, página oficial
 Street Fighter Alpha en animenewsnetwork.com
 Street Fighter Alpha: Generations en wikia.com

Películas de anime
Street Fighter
OVA

ja:ストリートファイターZERO#ストリートファイターALPHAジェネレーション